najemnicy (wojsko najemne) – formacja wojskowa składająca się z ochotników walczących za pieniądze, najczęściej w służbie obcego wojska 
 Najemnicy – amerykański film przygodowy z 1970
 Najemnicy – amerykańsko-hiszpański film akcji z 1994
 Najemnicy – amerykański serial telewizyjny z 1997